Musée de la Fédération Française de Tennis (Muzeum Francouzského tenisového svazu), též Tenniseum, Musée du Tennis (Muzeum tenisu) nebo Musée de Roland-Garros (Muzeum Rolanda Garrose) je muzeum v Paříži. Muzeum je umístěno v Stade Roland-Garros v 16. obvodu v Avenue Gordon-Bennett č. 2. Muzeum představuje dějiny tenisu a s ním související umělecká díla.

Historie 

Muzeum otevřel v květnu 2003 Francouzský tenisový svaz (Fédération Française de Tennis), aby představil vývoj tenisového sportu za poslední století. Muzeum zaujímá plochu 1000 m² a má stálou expozici s galerií, muzeem a multimediálním prostorem. Vystavuje všechny poháry turnajů French Open, trofeje slavných tenistů, dresy, také množství tenisových raket, plakáty a fotografie. 

Expozice adaptovaná v roce 2019, byla v roce 2021 obohacena o svou digitální 3D verzi.. Prezentuje mimo jiné galerii originálů výtvarných děl, která vytvořili světoví výtvarníci a výtvarnice na objednávku pořadatelů turnaje jako předlohu pro litografické tisky plakátů ročníků 1980–2021. Autorem plakátu z roku 1986 byl český výtvarník Jiří Kolář, pro plakát roku 1991 byl použit starší grafický list tehdy již zesnulého  Joana Miróa († 1983), podobně plakát z roku 1997 vznikl složením dvou litografií jiného španělského malíře Antonia Saury (1930–1998), ovšem jako jeho autorská recyklace. Mezi dalšími slavnými výtvarníky je v galerii zastoupen například Antoni Tàpies.

Odkazy

Související články 
 Mezinárodní tenisová síň slávy

Reference

Externí odkazy 
 
  Informace o muzeu
  Popis muzea
  Art museum Roland Garros

Muzea v Paříži
Muzea založená roku 2003
16. obvod (Paříž)
Historie tenisu
Tenis v Paříži